Parabathynellidae är en familj av kräftdjur. Parabathynellidae ingår i ordningen Bathynellacea, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Parabathynellidae 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storkräftor
Parabathynellidae